Апоро има више значења:

 Општина Апоро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Апоро (Апоро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику